Wa (volk), een etnische groep in China
 Wa (taal), de taal van deze groep
 Wa (Ghana), een stad in Ghana
 Wa (rivier), rivier in Thailand
 Wa (staat), autonome regio in Myanmar

 Wettelijke aansprakelijkheid, als in WA-verzekering
 Weerbaarheidsafdeling, een afdeling van de NSB (1932-1945)
 De standaardafkorting voor Washington, een van de Amerikaanse staten
 West-Australië, een staat in Australië
 De IATA-code voor KLM Cityhopper
 het Withdrawal Agreement (uittredingsovereenkomst) in het kader van de Brexit